Ракич (, ) — сербско-хорватская фамилия.

Известные носители:
 
 Ракич, Крешо (1919—1941) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Ракич, Милан (1876—1938) — сербский поэт и дипломат.
 Ракич, Милица (1996—1999) — сербская девочка, погибшая во время бомбардировок НАТО в 1999-м году.
 Ракич, Паско (род. 1933) — американский нейрофизиолог хорватского происхождения.
 Ракич, Томислав (род. 1934) — сербский шахматист, международный мастер (1978).

См. также 
 Рачич